Брестская крепость:
 Брестская крепость — крепость в черте города Бреста в Белоруссии.
 Брестская крепость — книга Сергея Смирнова (1957, расширенное издание — 1964).
 Брестская крепость — полнометражный художественный фильм 2010 года.
 Брестская крепость — пещера в горном массиве Арабика, Абхазия.

Примечания